

Опитний — селище, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Опитний — селище, Нерчинський район, Забайкальський край
 Опитний — селище, Цівільський район, Чувашія

Див. також 
 Опитне